Graphium bezeichnet:

 eine Gattung der Schmetterlinge in der Familie der Ritterfalter (Papilionidae), siehe Graphium (Gattung)
 eine Gattung der Pilze in der Familie Microascaceae, siehe Graphium (Pilze)